Montello, magaslat Olaszországban, az I. világháborúban jelentős harcok helyszine
Montello, város az Amerikai Egyesült Államokban, Wisconsin államban
Montello, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében